Махнёв — русская фамилия. Известные носители:
 
 Махнёв, Алексей Григорьевич (1921—1984) — сержант, Герой Советского Союза.
 Махнёв, Вадим Геннадьевич (род. 1979) — белорусский гребец-байдарочник, олимпийский чемпион.
 Махнёв, Василий Алексеевич (1904—1965) — генерал-майор инженерно-технической службы, Герой Социалистического Труда.
 Махнёв, Геннадий Дмитриевич (род. 1951) — советский гребец-байдарочник.

Махнёва 
 Махнёва, Ксения Олеговна (род. 1995) — российская бегунья.
 Махнёва, Маргарита Григорьевна (род. 1992) — белорусская гребчиха-байдарочница.
 Махнёва, Ольга Александровна — советский археолог.
 Махнёва, Раиса Ивановна (1931—2022) — ткачиха Оренбургского шёлкового комбината, Герой Социалистического Труда.